Penzing ist der Name folgender Orte:
 in Bayern
 Penzing (Bayern), Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Penzing (Aidenbach), Ortsteil des Marktes Aidenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Penzing (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Penzing (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern

 in Österreich
 Penzing (Gemeinde Kallham), Ortsteil der Gemeinde Kallham, Oberösterreich
 Penzing (Wien), der 14. Wiener Gemeindebezirk
 Penzing (Wiener Bezirksteil), ein ehemals selbstständiger Vorort von Wien
 Penzing (Gemeinde Sieghartskirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich

Penzing ist der Name folgender Burgen und Schlösser:
 Schloss Penzing in der Gemeinde Babensham, Oberbayern